Vzorec C3H6 může označovat:

 Propen
 Cyklopropan

{{DISPLAYTITLE:C3H6}}